— город, расположенный в префектуре Тояма, Япония.

Город основан 1 апреля 1889 года.  Такаока — второй по величине город в префектуре Тояма.

 — традиционный продукт города. Такаока поставляет наибольшее количество колоколов и статуй в буддийские храмы по всей стране. Город является домом для большой бронзовой статуи Будды, 15,85 метров в высоту, и национального сокровища — . Наконец, некоторый интерес представляют вокзал и ботанический сад.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тояма